Linha Marrom (Rio de Janeiro) — projeto inconcluso de via expressa no Rio de Janeiro
 Linha Marron ou Linha 2 do Metrô do Rio de Janeiro — linha do Metrô do Rio de Janeiro
 Linha Marron ou Linha 4 (Metro de Madrid) — linha do Metro de Madrid
 Linha Marron ou Produtos castanhos — linha de equipamentos domésticos

Desambiguações de transporte
Desambiguações de topônimos